Шампионките от 2012, Нуриа Лагостера Вивес и Аранча Пара Сантонха, не участват заедно. Лагостера Вивес е партньорка на Доминика Цибулкова, а Пара Сантонха на Алиша Росолска. И двете двойки губят в първи кръг.

Бетани Матек-Сандс и Саня Мирза печелят титлите след победа на финала над Анна-Лена Грьонефелд и Квета Пешке с 4 – 6, 6 – 4, [10 – 7].

Поставени двойки

Схема

Източници 
 Основна схема

Бризбън Интернешънъл